Асадулла-бек Мурадханов (; 18 сентября 1866, Джеватский уезд Бакинской губернии — 28 января 1942, Сальяны) — общественный и политический деятель, просветитель, публицист. Депутат Государственной думы I созыва от Бакинской губернии.

Биография 
Азербайджанец. Исповедовал ислам. В 1886 году окончил Закавказскую учительскую семинарию в Гори. В том же году поступил штатным учителем в Кюрдамирскую нормальную школу и долгое время работал на этой должности. В дальнейшем перешёл на государственную службу. Служил переводчиком при Джеватском мировом посреднике. По политическим взглядам был близок к Конституционно-демократической партии.

31 мая 1906 избран в Государственную думу I созыва от общего состава выборщиков Бакинского губернского избирательного собрания. Входил в Мусульманскую фракцию.

После роспуска Думы вернулся на родину. Занимался благотворительностью и просветительской деятельностью. По его инициативе была открыта библиотека c читальным залом, организовано любительское театральное общество. Публиковал статьи в периодике. Печатался в газете «Каспий». Несколько его статей опубликовано в энциклопедическом словаре Брокгауза и Ефрона.

В 1926 году переехал в Баку. Занимал пост председателя гражданского суда в Чёрном городе.

С 1929 года на пенсии.

Семья 
Сын — профессор  (1909—1979), учёный, педагог.

Примечания

Литература 
 Государственная дума Российской империи: 1906—1917. Б. Ю. Иванов, А. А. Комзолова, И. С. Ряховская. — Москва. РОССПЭН. 2008. С. 382.
 Боиович М. М. Члены Государственной думы (Портреты и биографии). Первый созыв. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина. 1906 С. 451.
 Первая Государственная Дума. Алфавитный список и подробные биографии и характеристики членов Государственной Думы. — М.: Тип. Товарищества И. Д. Сытина, 1906. — 175 с.
 Государственная Дума первого призыва. Портреты, краткие биографии и характеристики депутатов. — Москва: «Возрождение», 1906. C. 112.
 Мусульманские депутаты Государственной думы России, 1906—1917 годы: Сборник документовтов и материалов. — Уфа, 1998. С. 298;
 Усманова Д. М. Мусульманские представители в Российском парламенте, 1906—1917. — Казань, 2005.
 Сеидзаде Д. Б. Азербайджанские депутаты в Государственной Думе России. — Баку, 1991.
 Seyidzadə D. B. Azərbaycan XX əsrin əvvəllerində: müstəqilliyə aparan yollar. — B., 2004;
 Azərbaycan teatr salnaməsi. — B., 1975.
 Российский государственный исторический архив. Ф. 1278. Оп. 1 (1-й созыв). Д. 41. ЛЛ. 4-6; Ф. 1327. Оп. 1.1905 год. Д. 143. Л. 184 об.

Члены Государственной думы Российской империи I созыва
Авторы Энциклопедического словаря Брокгауза и Ефрона